Зи́мние Олимпи́йские и́гры (др. названия: «Бе́лая олимпиа́да», «зи́мняя Олимпиа́да») — это крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под эгидой Международного Олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года как дополнение к летним Играм. Некоторые зимние виды спорта были включены в летние Олимпийские игры ещё раньше, в 1908 и 1920 годах. С 1924 по 1992 год зимние Олимпийские игры проводились в те же годы, что и летние. С 1994 года зимние Олимпийские игры стали проводиться после летних со сдвигом в 2 года.

История  
Первыми международными соревнованиями, предназначенными специально для зимних видов спорта, были Северные игры, проводившиеся с 1901 по 1926 год в Стокгольме.

В составе Олимпийских игр ещё при создании Международного Олимпийского комитета в 1894 году предполагалось включить в олимпийскую программу катание на коньках. Однако впервые этот вид спорта появился на Играх 1908 года: было разыграно 4 комплекта наград в фигурном катании. Чемпионом в произвольном катании стал швед Ульрих Сальхов, по специальным фигурам — россиянин Николай Панин-Коломенкин. Среди женщин чемпионкой стала англичанка Мэдж Сайерс, а в парном катании победили немцы Анна Хюблер и Генрих Бюргер.

В 1911 году на сессии МОК было предложено организовать на следующих играх специальную «Неделю зимних видов спорта», но так как организатором в 1912 году выступала Швеция, то она выступила против предложения, опасаясь конкуренции Северным играм. При подготовке к следующим Олимпийским играм идея о «Неделе» прозвучала вновь, но Первая мировая война помешала проведению соревнований. И в программу Олимпийских игр 1920 года в Антверпене были включены соревнования по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК была проведена «Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому, что прошедшая «неделя» стала называться первыми зимними Олимпийскими играми.

Сначала зимние Игры проходили в один и тот же год c летними, в первый год четырёхлетнего олимпийского периода, а начиная с 1994 года зимние Игры проводятся через 2 года после летних. В отличие от летних Олимпийских игр, несостоявшиеся Олимпийские зимние игры не нумеруются.

Зимние олимпийские виды спорта

Виды спорта, по которым соревнования больше не проводятся 
 Военный патруль — прародитель современного биатлона. Первые соревнования проводились в 1924 году. Также проводились демонстрационные соревнования в 1928, 1936 и 1948 годах. В 1960 году биатлон становится зимним олимпийским видом спорта;
 Специальные фигуры в фигурном катании были представлены только на ОИ 1908 года.

Демонстрационные 
 Хоккей с мячом — демонстрировался в 1952.
 Айсшток, немецкий вариант кёрлинга, представлялся в 1936 и 1964 годах.
 Лыжный балет, позднее известный как ски-акро, был продемонстрирован в 1988 и 1992 годах. Международная федерация лыжного спорта прекратила все официальные соревнования по нему с 2000 года.
  или собаками, был демонстрационным видом спорта в Санкт-Морице в 1928.
 Гонки на нартах показывались в 1932.
 Соревнования на скорость (горные лыжи) были продемонстрированы в Альбервилле в 1992 году.
 Зимнее пятиборье был включён в 1948 году.

Годы и места проведения 

1 Отменены из-за Второй мировой войны.

2 Биатлон становится зимним олимпийским видом спорта. Отменяется проведение соревнований по бобслею.

3 Санный спорт становится зимним олимпийским видом спорта. Возвращаются соревнования по бобслею.

4 Первоначально игры должны были состояться в Денвере (США). Но из-за финансовых проблем организаторов было предложено провести Олимпиаду в Австрии.

5 С этого года зимние Олимпийские игры больше не проходят в том же году, что и летние игры. Первый и единственный раз в истории интервал между зимними Олимпийскими играми составил 2 года.

6 Кёрлинг становится седьмым зимним олимпийским видом спорта. Также в программу игр вносят сноубординг.

Лидеры по количеству медалей

Золотые медали 

Не менее шести золотых наград

Медали в сумме 

Не менее десяти наград

Лидеры по количеству участий в зимних Играх 

Не менее семи зимних Олимпийских игр

Призёры 
Победителями зимних Олимпийских игр в неофициальном общекомандном зачёте в 24 играх, состоявшихся в 1924—2022 годы, становились:
 / — 9 раз,
  — 9 раз,
 / — 4 раза,
  — 1 раз,
  — 1 раз,
  — 1 раз

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Official Report (1924) of both Summer and Winter Games:

Ссылки 

 Olympic Winter Sports IOC official website
 Winter Olympic Games Venues on Google Maps